Le Sang des autres, le roman de Simone de Beauvoir de 1945.
Le Sang des autres, le film de Claude Chabrol de 1984 adapté du roman.
Le Sang des autres, histoire de la série de bande dessinée Jess Long (1985).